Влади́мир Лу́цкий:
 Луцкий, Владимир Александрович (1918—1976) — Герой Советского Союза.
 Луцкий, Владимир Борисович (1906—1962) — советский историк-арабист.